Bach je lahko:

 nemška beseda za potok
 Bach, priimek več znanih oseb

Kraji

 Bach, mesto na Bavarskem
 Laibach, nemško ime za Ljubljano

Drugo

 Laibach, slovenska glasbena skupina
 Maybach, nemška znamka luksuznih avtomobilov